Андровичи () — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Андровичах проживало 319 человек.

Население 
В населении деревни значительно преобладают сербы, доля других народностей невелика.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 Сербы — 314 человек (98,42 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Югославы — 1 человек (0,31 %)
 Другие и неизвестно — 4 человека (1,25 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской